Битва при Сигналл-Хилл () — состоялась 12 сентября 1762 года и была завершающим сражением Семилетней войны на Северо-американском театре военных действий.

Предыстория 
К 1762 году Британия и Франция воевали уже около 7 лет, обе стороны конфликта склонялись к заключению мира. Морская блокада британцами атлантического побережья Франции привела в упадок французскую экономику, а также исключила возможность военной помощи колониальным войскам, что привело к сдаче французских гарнизонов и большому числу пленных.

Ньюфаундленд представлял в то время важный стратегический форпост на пути из Европы в Северную Америку. Французы решили захватить форт св. Иоанна вместе с городом Сент-Джонс в ожидании будущих мирных переговоров.

Французская оккупация 
20 мая 1762 года нескольким французским кораблям удалось прорваться сквозь блокаду и выйти в Атлантику из Бреста. 20 июня французы высадились на Ньюфаундленде. 27 июня французы отрядом из 750 человек, не встретив особого сопротивления, захватили Сент-Джонс. После захвата Сент-Джонса французы приступили к уничтожению рыболовной инфраструктуры, по последующим оценкам британцев ущерб составил около 1 млн фунтов стерлингов.

Сражение 
Французы ожидали ответных действий англичан не ранее следующего года, но узнавший в июле о французском нападении генерал Уильям Амхерст собрал британский экспедиционный отряд. Для возврата Сент-Джонса британской короне на Ньюфаундленде высадился отряд в 1500 человек. 12 сентября британские войска атаковали французов. Нападение британцев стало неожиданным, стремительной атакой они овладели Сигнал-Хилл. Французы укрылись непосредственно в форте. Французский командующий Шарль-Анри-Луи д'Арсак де Тернэ решил не вступать в сражение с превосходящими вдвое силами британцев и принял решение оставить сухопутный гарнизон с частью морской пехоты в форте и приказал им сдаться через три дня. Сам же командующий, воспользовавшись туманом и благоприятным ветром, с флотом отплыл во Францию.

Примечания

Библиография 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Семилетней войны
Сражения Великобритании
Сражения Франции
Североамериканский театр Семилетней войны
Ньюфаундленд
Сражения 1762 года
Сентябрь 1762 года